Andebu este o comună din provincia Vestfold, Norvegia.

Obiective turistice
Biserica de lemn,aflată în cimitirul evanghelic

Note 

Comune din Vestfold